Muntanyes Palkonda a Tamil Nadu
 Palakonda o Palkonda, a Andhra Pradesh, ciutat i antic zamindari